Dziesiąty wraz z jedenastym konkursem indywidualnym w ramach Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich 2018/2019 odbyły się w rumuńskim Râșnovie w dniach 26–27 stycznia.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego zostały odwołane po rozegraniu dwóch serii treningowych. Powodem tej decyzji był fakt, iż zostało zgłoszonych za mało skoczkiń żeby je przeprowadzać. W miejsce odwołanych zawodów odbyła się trzecia seria treningowa, którą podobnie jak pierwszą wygrała Juliane Seyfarth. W drugiej najlepsza była Norweżka Maren Lundby.

Konkurs indywidualny wygrała reprezentantka Norwegii Maren Lundby. Na drugiej pozycji skasyfikowana została liderka Pucharu Świata Katharina Althaus ze stratą niespełna dziewięciu punktów. Podium zawodów uzupełniła Japonka Sara Takanashi straciwszy do miejsca wyżej jedną dziesiątą punktu. Najlepszą reprezentantką gospodarzy była sklasyfikowana na dwudziestej piątej pozycji Daniela Haralambie. Cały konkurs przeprowadzony został z dwudziestej piątej belki startowej. Chinka Chang Xinyue nie pojawiła się na starcie.

Drugi konkurs podobnie jak poprzedni wygrała Maren Lundby z przewagą ponad siedmiu punktów nad drugą Niemką Cariną Vogt. Trzecie miejsce w zawodach zajęła liderująca po pierwszym skoku Juliane Seyfarth ostatecznie straciwszy niespełna dziesięć punktów do zwycięstwa. Sklasyfikowana na piątej lokacie Katharina Althaus straciła prowadzenie w ogólnej klasyfikacji cyklu na rzecz Lundby, która ma przewagą czterdziestu jeden punktów nad Niemką. Zawody zostały przeprowadzone bez kwalifikacji z tego samego powodu co pierwszy konkurs. Za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowana została Amerykanka Nita Englund. skakano z dwudziestej czwartej oraz z dwudziestej piątej belki startowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata kobiet w Râșnovie był Paul Ganzenhuber, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Gabrjel Gros, a jego asystentem – Reed Zuehlke. Kontrolą sprzętu zajmowały się Agnieszka Baczkowska i Anette Sagen.

Wyniki

Pierwszy konkurs indywidualny – 26 stycznia 2019

Drugi konkurs indywidualny – 27 stycznia 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2018/2019
Puchar Świata w skokach narciarskich w Râșnovie
2019 w Rumunii